

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Żelice – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice 
 Żelice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec
 Żelice – osada wsi Jarząbki w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Barlinek